Giuncugnani – abitanti di Giuncugnano
Giuncugnani – abitanti di Sillano Giuncugnano